Bella Cup 2012 – tenisowy turniej WTA kategorii ITF Women's Circuit w sezonie 2012 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 2–8 lipca 2012 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2012
2012 w tenisie ziemnym
2012 w polskim sporcie